La XVII Universiade invernale si è svolta dal 18 al 26 febbraio 1995 a Jaca, in Spagna.

Medagliere

Podi

Collegamenti esterni 
 

Universiade invernale 1995
Universiade invernale
 17